Ulice w Polsce:
 Aleja Rzeczypospolitej w Gdańsku
 Aleja Rzeczypospolitej w Warszawie

Rzeczypospolitej